Carillo (...–...) – mitico re di Sparta della dinastia Euripontide
 Carillo Gritti (1942-2016) – vescovo cattolico e missionario italiano
 Giuseppe Carillo (1965) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Maria Barbara Carillo (1625-1721) – giudaizzante spagnola, arsa viva sul rogo durante l'Inquisizione spagnola
 Mario Carillo (1894-1970) – attore italiano del cinema muto statunitense
 Mary Carillo (1957) – tennista statunitense